Citropsis är ett släkte av vinruteväxter. Citropsis ingår i familjen vinruteväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinruteväxter
Citropsis